DBST steht für:
 Deutsche Botschaftsschule Teheran
 Direkte Bundessteuer, Schweizer Steuer
 Double British Summer Time, britische Zeitzone im Zweiten Weltkrieg (GMT+2), siehe UTC+2
 Destination Based Sales Tax

Siehe auch:
 DBStR

DBST